Voetbalelftal van Dominica (mannen)
 Voetbalelftal van Dominica (vrouwen)